Abano puede referirse a:

 Abano, gran abanico de ventilación 
 Abano, localidad del municipio cántabro de San Vicente de la Barquera, en España 
 Abano, localidad española de la provincia de León
 Abano Terme, ciudad y comuna en la provincia de Padua, en la región de Véneto, Italia